Snagost´ (rzeka)
 Snagost´ (wieś)